Janów Lubelski peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Powiat de Janów Lubelski, un powiat 
 Gmina de Janów Lubelski, une gmina 
 Janów Lubelski, une ville